Копьев, Копьёв — русская фамилия.

Известные носители 

 
 Копьёв, Вячеслав Всеволодович (род. 1954) — председатель Федерации регби России.
 Копьёв, Евгений Пантелеймонович (1937—2019) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Иларион (Копьев) (ум. 1793) — архимандрит РПЦ; педагог, ректор Тверской духовной семинарии.
 
 Копьев, Николай Александрович (ок. 1810-х — 1916) — церковный историк, редактор «Московских церковных ведомостей».
 
 Копьёв, Сергей Александрович (род. 1975) — российский футболист.
 Копьев, Сергей Петрович (1821—1893) — генерал от инфантерии, член Военного совета.